Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2012 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Bob Bryan in Mike Bryan sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Maks Mirni /  Daniel Nestor '(prvaka)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (četrtfinale, predaja) 
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (tretji krog)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (drugi krog)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (prvi krog)
  Leander Paes /  Alexander Peya (drugi krog)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (tretji krog)

<ol start=9> 
  František Čermák /  Filip Polášek ''(drugi krog)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer ''(polfinale)
  Santiago González /  Christopher Kas ''(drugi krog)
  Eric Butorac /  Bruno Soares ''(tretji krog)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram ''(drugi krog)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace ''(polfinale) 
  Scott Lipsky /   Rajeev Ram ''(tretji krog) 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud ''(tretji krog)

Rezultati

Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2012